2 Dywizja Piechoty Gwardii Imperium Rosyjskiego – jedna z dywizji piechoty Gwardii Imperium Rosyjskiego.

Dyslokacja:  Sankt Petersburg, Fontanka.

Struktura organizacyjna 
 1 Brygada:
 Lejb-Gwardyjski Moskiewski Pułk
 Lejb-Gwardyjski Pułk Grenadierów
 2 Brygada:
 Lejb-Gwardyjski Pawłowski Pułk
 Lejb-Gwardyjski Fiński Pułk
 2 Lejb-Gwardyjska Brygada Artylerii
 Brygada Strzelców Gwardii

Linki zewnętrzne 
 Russian Imperial Guard During the Napoleonic Wars

Dywizje piechoty Imperium Rosyjskiego
Gwardyjskie dywizje Imperium Rosyjskiego
Wojsko rosyjskie w Petersburgu

en:Imperial Guard (Russia)#Organization